Innerkofler ist der Familienname folgender Personen:

 Adolf Innerkofler (1872–1942), Priester und Schriftsteller
 Christian Innerkofler (1864–1925), Steinmetz und Bergführer
 Franz Innerkofler (1834–1898), Südtiroler Gämsenjäger und Bergführer
 Johann Jakob Innerkofler (1833–1895), genannt Hans, Südtiroler Bauer und Bergführer
 Josef Innerkofler (1802–1887), Steinmetz und Bergführer
 Michael Innerkofler (1844–1888), Tiroler Bauer und Bergführer
 Michael Innerkofler (1863–1935), Bauer und Bergführer
 Sepp Innerkofler (1865–1915), Südtiroler Bergführer und Gastwirt
 Veit Innerkofler (1856–1935), Südtiroler Bauer und Bergführer 

Innerkofler steht auch für:
 Sepp Innerkofler war einer der Decknamen, die der österreichische Sozialist und Widerstandskämpfer Hubert Mayr (1913–1945) während des Zweiten Weltkriegs als SOE-Agent verwendete